Неві́-Де-Клоше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Орлеана, 32 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 290,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Неві-Де-Клоше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неві-Де-Клоше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер